

Geografia
 Dooling – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato della Georgia

Persone
 Brendan Dooling – attore statunitense
 Martin Dooling – calciatore statunitense
 Keyon Dooling – ex cestista statunitense